Ernst – forma in varie lingue del nome proprio di persona italiano Ernesto
Ernst – comune tedesco

Persone
Andy Ernst – produttore discografico ed ingegnere acustico statunitense
Cornelia Ernst – politica tedesca
Emil Ernst – astronomo tedesco
Fabian Ernst – calciatore tedesco
Gundolf Ernst – geologo, mineralogista e paleontologo tedesco
Joni Ernst – politica ed ex militare statunitense
Karl Ernst – politico e militare tedesco
Max Ernst – pittore e scultore tedesco
Paul Ernst – scrittore tedesco
Rainer Ernst – calciatore tedesco
Richard R. Ernst – chimico svizzero 
Sebastian Ernst – calciatore tedesco
Thomas Ernst – dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco
Vinnie Ernst – cestista statunitense